L'usurpatore – film muto del 1915, regista sconosciuto, prodotto dalla "Savoia Film" di Torino
L'usurpatore (Strangers in Love) – film diretto da Lothar Mendes (1932)
L'usurpatore (Tower of London) – film diretto da Rowland V. Lee (1939)